Högby kan avse:

Uppland
 Högby Gård, Färentuna - en gård i Färentuna
 Högby, Enköpings kommun – en by i Enköpings kommun
 Högby, Järfälla kommun - en tidigare gård i Järfälla socken
 Högby, Bälinge – en by i Bälinge socken Uppsala kommun
 Högby, Uppsala-Näs – en by i Uppsala-Näs socken Uppsala kommun

Öland
 Högby socken, Öland – en socken på Öland
 Högby landskommun, Öland – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1951
 Högby församling, Växjö stift – en tidigare församling i Växjö stift –2006
 Högby kyrka, Öland – en kyrka på Öland
 Högby, Borgholms kommun – ett fritidshusområde i Borgholms kommun
 Högby distrikt, Öland – ett distrikt i Borgholms kommun och Kalmar län 2016–

Östergötland
 Högby socken, Östergötland – en socken i Östergötland
 Högby landskommun, Östergötland – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
 Högby församling, Linköpings stift – en tidigare församling i Linköpings stift i Östergötland –2006
 Högby kyrka, Östergötland – en kyrka i Linköpings stift i Östergötland
 Högby, Mjölby kommun – en kyrkby i Mjölby kommun i Östergötland
 Högby distrikt, Östergötland – ett distrikt i Mjölby kommun och Östergötlands län 2016–

Se även 
 Högsby
 Hemse